Hattieville är en ort i Belize.   Den ligger i distriktet Belize, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Belmopan. Hattieville ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Hattieville är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Hattieville. Runt Hattieville är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Ladyville,  km nordost om Hattieville.

I omgivningarna runt Hattieville växer huvudsakligen savannskog.  Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Belize (distrikt)